Schattenfroh ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Schattenfroh (1869–1923), Bakteriologe und Hygieniker; Professor am Hygienischen Institut der Universität Wien
 Franz Schattenfroh (1898–1974), österreichisch-deutscher Politiker (NSDAP)
 Reinhold Schattenfroh, deutscher Politiker (SPD)
 Reinold Schattenfroh
 Sebastian Schattenfroh (* 1970)